Steve Jones – atleta britannico
 Steve Jones – calciatore nordirlandese
 Steve Jones – cestista statunitense
 Steve Jones – ciclista britannico
 Steve Jones – chitarrista britannico